Charlie Doyle (né le  à Angers en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 ||  Angers U18 ||  || 7 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || JYP U16 || Jr. C SM-sarja Q || 6 || 0 || 0 || 0 || 10 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || JYP U16 || Jr. C SM-sarja || 12 || 0 || 2 || 2 || 67 || || || || ||  
|-
| 2008-2009 || Angers U18 || France U18 || 12 || 4 || 5 || 9 || 46 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus || 14 || 1 || 3 || 4 || 2 || || || || ||
|-
| 2010-2011 || Angers U22 ||  || 17 || 7 || 7 || 14 || 61 || 3 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
| 2010-2011 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus || 22 || 2 || 2 || 4 || 12 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || Angers U22 || France U22 || 17 || 6 || 10 || 16 || 38 || 4 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 2011-2012 || Dogs de Cholet || Division 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| 2011-2012 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus || 23 || 0 || 4 || 4 || 22 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Angers U22 || France U22 || 17 || 1 || 11 || 12 || 20 || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Dogs de Cholet || Division 2 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || || || || ||
|-
| 2012-2013 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus || 22 || 0 || 1 || 1 || 6 || || || || || 
|-
| 2013-2014 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus || 26 || 2 || 3 || 5 || 10 || 9 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|2014-2015 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 25 || 2 || 3 || 5 || 4 || 4 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
|2015-2016 || Remparts de Tours || Division 1 || 11 || 3 || 4 || 7 || 2 || || || || || 
|-
| 2015-2016 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 20 || 1 || 3 || 4 || 16 || 5 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2016-2017 || Albatros de Brest || Division 1 || 16 || 8 || 8 || 16 || 2 || 7 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2017-2018|| Dogs de Cholet || Division 1 || 24 || 0 || 17 || 17 || 8 || || || || ||
|-
| 2018-2019|| Dogs de Cholet || Division 1 || 26 || 2 || 9 || 11 || 14 || 5 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2019-2020|| Dogs de Cholet || Division 1 || 25 || 2 || 7 || 9 || 14 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2020-2021 || Dogs de Cholet  || Division 1 || 12 || 1 || 2 || 3 || 31 || - || - || - || - || -
|- 
| 2020-2021 || Comètes de Meudon  || Division 2 || 14 || 7 || 9 || 16 || 4 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2

Références 

Naissance en novembre 1991
Naissance à Angers
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Hockey Club Choletais
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur des Remparts de Tours
Joueur du Brest Albatros Hockey
Défenseur de hockey sur glace